

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Wielki Bór – część miasta Częstochowa
 Wielki Bór – przysiółek wsi Gomunice w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Wielki Bór – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Wielki Bór – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Wielki Bór – osada w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin